Das Mutua Madrid Open 2012 war ein Frauen-Tennisturnier der WTA-Tour 2012 in Madrid (Spanien). Das WTA Madrid war ein Turnier der Kategorie Premier Mandatory und wurde auf Sand ausgetragen. Erstmals kam 2012 blauer Sand zum Einsatz, was von einigen Spielern eher kritisch aufgenommen wurde, da der blaue Sand andere Eigenschaften als der sonst übliche rote habe und die Spieler keine Möglichkeit hatten, den neuen Belag vor dem Turnier zu erproben. Das Turnier fand vom 4. bis 13. Mai 2012 statt, das Preisgeld betrug in Summe 3.755.140 Euro. Alle Spielerinnen der Top 10 der aktuellen Tennis-Weltrangliste waren bei dem Turnier am Start. Titelverteidigerin war Petra Kvitová. Im Doppel gewannen im Vorjahr Wiktoryja Asaranka und Marija Kirilenko, die in diesem Jahr nicht gemeinsam antraten. Asaranka nahm am Doppelturnier nicht teil und Kirilenko spielte gemeinsam mit ihrer Landsfrau Nadja Petrowa. Das Turnier gewann Serena Williams gegen Wiktoryja Asaranka im Einzel und das italienische Duo Sara Errani und Roberta Vinci gegen die Russinnen Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Doppel 
Gespielt wird auf zwei Gewinnsätze. Falls ein dritter Satz notwendig ist, wird dieser als Match-Tie-Break gespielt (Notation in eckigen Klammern).

Setzliste

Ergebnisse

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Einzelnachweise

Weblinks 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Madrid